Vaupés és un departament de Colòmbia, fronterer amb Brasil.

Vegeu també 
 Bandera de Vaupés
 Escut de Vaupés

Municipis 
 Acaricuara
 Caruru
 Mitú
 Pacoa
 Papunahua
 Taraira
 Villa Fátima
 Yavarate

Vaupés